

Населені пункти та їхні частини
 Млодзяново — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Млодзяново — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Млодзяново — лісова осада в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки